Children of the Night (1921), een film uit 1921
Children of the Night (1985), een film uit 1985
Children of the Night (band), een Britse band
Children of the Night (Nakatomi), een single van Nakatomi uit 1996
Children of the Night (The Blackout), een single van The Blackout uit 2009